Algier (fr. Alger) – stolica Algierii
Miejscowości w USA:
 Alger – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Hardin
 Alger – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Skagit
Gminy w USA:
 Alger (ang. Alger Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mountrail
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Alger (ang. Alger County) – w stanie Michigan